Hvalpsund ist

 eine dänische Ortschaft, Hvalpsund (Himmerland)
 eine Meerenge im dänischen Limfjorden, Hvalpsund (Sund)
 die Fährverbindung über die Meerenge des Limfjorden: Fährverbindung Hvalpsund–Sundsøre
 eine ehemalige Eisenbahnfähre, die über diese Meerenge verkehrte, Hvalpsund (Schiff, 1927)